Armstrong County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Armstrong County (Pennsylvania)
 Armstrong County (Texas)